Фёдоровка 2-я — название населённых пунктов в России:

 Фёдоровка 2-я — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.
 Фёдоровка 2-я — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 г.

См. также 
 Фёдоровка Вторая